Hammersmith bezeichnet:

 Hammersmith, Stadtteil von London
 Hammersmith (Band), ehemalige kanadische Classic-Rock-Band
 Hammersmith (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 London Borough of Hammersmith and Fulham, Stadtbezirk von London
 Metropolitan Borough of Chelsea, ehemaliger Stadtbezirk von London
 Hammersmith Bridge, Brücke über die Themse
 Hammersmith Apollo, Londoner Konzert- und Veranstaltungshalle
 Hammersmith & City Line, Londoner U-Bahn-Linie
 Hammersmith (London Underground), Londoner U-Bahn-Station

Hammersmith bezeichnet auch:
 Hammersmith is out, Spielfilm von Peter Ustinov aus dem Jahre 1972
 No Sleep ’til Hammersmith, Album der Rockband Motörhead